Зевс:

 Зевс — бог неба, грома и молний в древнегреческой мифологии, ведающий всем миром.
 Зевс — адаптированная Marvel Comics версия персонажа.
 «Зевс» — передатчик для радиосвязи с подводными лодками на сверхнизких частотах (82 Гц).
 Master of Olympus — Zeus — компьютерная игра, градостроительный симулятор.
 ZeuS — троянский конь, специализирующийся на краже электронных денежных средств.
 Zeus — Тесленко, Даниил Игоревич (род. 1987) — профессиональный игрок в Counter-Strike.
 (5731) Зевс — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется крайне вытянутой орбитой.
 «Зевс» — разрабатываемый в России космический буксир проекта Нуклон.
 Зевс (1958—2020) — псевдоним американского рестлера и актёра Томми «Тайни» Листера.